William Gordon (1679–1746) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Aberdeen
 William Gordon (1735–1776) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Rochester
 William Gordon (1736–1816) – brytyjski generał i polityk, parlamentarzysta z Woodstock
 William D. Gordon (1858–1917) – amerykański polityk i prawnik
 William D. Gordon (1918–1991) – amerykański aktor, scenarzysta i reżyser
 William J.J. Gordon (1919–2003) – amerykański wynalazca, przedsiębiorca i psycholog